Арка́дьев — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 
 Аркадьев, Борис Андреевич (1899—1986) — советский футболист, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер, брат Виталия Аркадьева.
 Аркадьев, Виталий Андреевич (1898—1987) — советский фехтовальщик, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер, брат Бориса Аркадьева, отец Гелия Аркадьева.
 Аркадьев, Владимир Константинович (1884—1953) — советский физик.
 Аркадьев, Гелий Витальевич (1927—2002) — советский художник-постановщик мультипликационных фильмов.
 Аркадьев, Георгий Петрович (1905—1993) — советский дипломат.
 Аркадьев, Дмитрий Васильевич (1900—1954) — начальник Отдела железнодорожных и водных перевозок НКВД—МВД СССР, генерал-майор.
 Аркадьев, Елпидифор Иванович (1856―1917) ― библиограф, журналист, издатель, писатель, автор первого в России «Словаря библиофила».
 Аркадьев, Иван Петрович (1872—1946) — русский советский дирижёр, скрипач, педагог, музыкально-общественный деятель.
 Аркадьев, Иосиф (? —1971) — юрист и поэт, администратор, муж Изабеллы Юрьевой, автор многих её известных романсов.
 Аркадьев, Лев Аркадьевич (Лев Аронович Бух; 1924—2003) — советский писатель, сценарист, журналист.



Примечания